Alejandro Villanueva puede referirse a:

 Alejandro Villanueva (1908-1944), futbolista peruano, ídolo máximo de Alianza Lima, apodado Manguera.
 Alejandro Villanueva (1988), jugador estadounidense de fútbol americano.
 Estadio Alejandro Villanueva (llamado anteriormente Estadio Alianza Lima), estadio de fútbol conocido como Matute inaugurado en 1974, propiedad de Alianza Lima, y llamado así en honor al máximo ídolo de Alianza Lima (Alejandro Villanueva).